Черниковский (Шумавцовский) путепровод — автодорожный (также ранее — трамвайный) путепровод улицы Александра Невского и Уфимского шоссе через участок Уфа — Черниковка Башкирского региона Куйбышевской железной дороги города Уфы.

Один их трёх путепроводов — Дежнёвский и Гастелло — соединяющих Черниковку с остальными южными историческими и жилыми районами города.

История 
В 2006 году с путепровода демонтированы трамвайные пути.

Примечания

Ссылки 

 Уфа, Уфимское шоссе, Шумавцовский путепровод

Путепроводы
Мосты Уфы
Железобетонные мосты
Стальные мосты